Хрестики-нулики може означати:
 Хрестики-нулики — дитяча гра
 Хрестики-нулики (серіал) — британський телесеріал-антиутопія 2020 року за романом 
 «» — серія романів 
 Хрестики-нулики (графік) — вживаний у технічному аналізі вид графіка котирувань
 Хрестики-нулики — роман Ієна Ренкіна, перший з серії про інспектора Ребуса
 Хрестики-нулики — відеокліп Наталії Сенчукової (2014)
 «Хрестики-нулики» — п'єса Олександра Червінського